"Lose My Mind" é uma canção pop da boy band britânica The Wanted, considerado como o terceiro single e final de seu auto-intitulado álbum de estréia. Foi escrito por Nina Woodford, Yacoub Rami e Carl Falk, e produzido por Rami e Falk, com produção adicional pelos Wideboys. Foi lançado em 26 de dezembro de 2010. Após uma performance ao vivo da música na sétima temporada do The X Factor, a canção entrou no UK Singles Chart em #29.

Clipe
O vídeo da música "Lose My Mind" foi dirigido por Nigel Dick e filmado em Coney Island. Uma série de 15 segundos do vídeo da música foram lançados antes da première do vídeo inteiro, que foi em 28 de Novembro 2010 no Channel 4. O vídeo mostra os membros da banda caminhando em um píer na chuva e em parques de diversão.

Performances ao vivo
The Wanted realizou "Lose My Mind" ao vivo na sétima temporada do The X Factor, em 28 de novembro de 2010. Eles limitam o número de dançarinas no palco com eles para evitar que os seus fãs do sexo feminino com ciúmes, mas teve uma grande produção com um tema de parque de diversões, que McGuiness disse que era para "distrair do fato de que não pode dançar muito bem". Eles também cantaram a música em Sam & Mark's TMi Friday, e Alan Carr: Chatty Man.

Recepção da crítica
Popjustice disse que "Lose My Mind" sua "canção do dia" em 12 de novembro de 2010. Um escritor para o site Female First chamou a canção de "uma balada de rock hino que mostra [os membros] caracteristicamente maduros, vocais nervosos e diferente de uma boyband tradicional". Nick Levine do Digital Spy deu a canção quatro estrelas de cinco e elogiou a canção para sua "letra de forma brilhante melodramáticas" e coro "enérgico", enquanto que elogiar fortemente Max George auto-sintonizados vocais. Seguindo o desempenho de "Lose My Mind" em The X Factor, a canção entrou no UK Singles Chart no número 29 e Singles Chart escocês no número 24 em 5 de Dezembro de 2010, três semanas antes do lançamento oficial do single.

Paradas musicais

Singles de 2010
Canções de The Wanted